UPE est un sigle de 3 lettres, pouvant désigner notamment :
 Université Paris-Est, en France ;
 Université de Port-Elizabeth (ou Université de la métropole Nelson Mandela), en Afrique du sud ;
 Union populaire estonienne, un parti politique estonien ;
 fer en U à ailes parallèles européen.

voir aussi 
 upe, coiffe traditionnelle de Papouasie-Nouvelle-Guinée.